Die 7. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – damals Bundesspiele genannt –  fand am 16. und 17. Januar 1937 in Hohen Neuendorf bei Berlin statt. Die Ausrichtung übernahm der Tennisklub Hohen Neuendorf. Spiellokal war für Frauen „Fichtenhain“ und für Männer „Zur Klause“.

Den Titel holten Dieter Mauritz im Einzel bei den Herren und Hilde Bussmann bei den Damen. Doppel- und Mixedwettbewerbe wurden nicht ausgetragen, dafür allerdings Meisterschaften für Herren- und Damen-Bezirksmannschaften ("Gaumeisterschaft"). Die  Seniorenmeisterschaft für Herren gewann Haase aus Berlin.

Herreneinzel

Dameneinzel

Seniorenturnier 
Wieder wurde ein Seniorenturnier für Herren angeboten. Teilnehmen konnte jeder, der das 35. Lebensjahr vollendet hatte.

Vorschlussrunde:
 Haase (Berlin) - Clasen (Hamburg) 3:0
 Heribert Heim (Dresden) - Hoede (Breslau) 3:0

Endspiel: Haase - Heribert Heim 3:0

Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften 
Hier kämpften Bezirks-Mannschaften um die nationale deutsche Meisterschaft.

Bezirks-Herrenmannschaften 
13 Gau-Mannschaften traten an. Sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielte Jeder gegen Jeden, es wurden jeweils zwei Einzel und bei Gleichstand noch ein Doppel ausgespielt. Die drei Gruppenteams ermittelten in einer Jeder-gegen-Jeden-Runde den Sieger, wobei in jedem Spiel zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen wurden. Die vier Gruppenersten ermittelten im Halbfinale die Endspielteilnehmer:
 1. Gau Brandenburg   Rudolf Schwager, Hans Kiack, Heine
 2. Gau Pommern       Georg Kutz, Struck
 3. Gau Nordmark      
 3. Gau Niederrhein   Dieter Mauritz, Helmut Ulrich

Bezirks-Damenmannschaften 
Zwölf Gau-Mannschaften wurden ebenfalls in drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenersten ermittelten im Halbfinale die Endspielteilnehmer:
 1. Gau Mitte          Astrid Hobohm (vormals Krebsbach), Hanna Büldge
 2. Gau Brandenburg    Annemarie Schulz, Mona Müller-Rüster
 3. Gau Niederrhein    Hilde Bussmann
 3. Gau Nordmark       Gerda Münster, Karin Lindberg

Als entscheidend dafür, dass Brandenburg seinen Vorjahrestitel nicht verteidigen konnte, wurde angesehen, dass Astrid Hobohm durch ihren Umzug nach Quedlinburg nicht mehr für Brandenburg, sondern für Gau Mitte antrat. Zudem fehlte die Brandenburgerin Anita Felguth.

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Literatur 
 Bericht und alle Ergebnisse in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1937/2
 Rückblick in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1937/3

Einzelnachweise 

1937
Tischtennisveranstaltung 1937
Sportveranstaltung im Landkreis Oberhavel
Sport (Hohen Neuendorf)